Nazwę HMAS „Kuttabul” nosił jeden okręt i jedna baza należące do Royal Australian Navy:
 HMAS „Kuttabul” – dawny prom portowy. W czasie II wojny światowej zatopiony przez japoński okręt podwodny w czasie ataku na port w Sydney
 HMAS „Kuttabul” – baza morska w Sydney. Przemianowana w 1943 by uhonorować okręt. Jest główną bazą RAN na wschodnim wybrzeżu Australii

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kuttabul